Az Angelina, a balerina címmel a következő cikkek találhatók:
 Angelina, a balerina, 2001-es 2D-s animációs sorozat
 Angelina, a balerina, 2009-es 3D-s animációs sorozat